Инвернес има више значења:
 Инвернес (Шкотска), је град у Уједињеном Краљевству у Шкотској
 Инвернес (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Инвернес (Колорадо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Инвернес (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Инвернес (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Инвернес (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Инвернес (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи